Facundo Arguello derrotou Máximo González por 6-4, 6-1 na final e conquistou o torneio.

Cabeças-de-chave

 Guido Pella (Segunda rodada)
 Blaž Kavčič (Primeira rodada)
 Thiemo de Bakker (Primeira rodada)
 Martín Alund (Segunda rodada)

<li>  Rogério Dutra Silva (Segunda rodada)
<li>  Gastão Elias (Primeira rodada)
<li>  João Souza (Segunda rodada)
<li>  Paul Capdeville (Segunda rodada)

Finais

Tabela

Chave 1

Chave 2

 Main Draw
 Qualifying Draw

Simples 2013
ATP Challenger Tour de 2013
Tênis de 2013 no Brasil